Plusieurs communes françaises :
 Horbourg-Wihr
 Wihr-en-Plaine, ancienne commune fusionnée avec Horbourg en 1973 pour former Horbourg-Wihr
 Wihr-au-Val